Дюбен:

 Дюбен — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Дюбен — крепость, расположенная в Германии, земля Саксония.